

Patronymie

André Essel (1918-2005), homme politique et entrepreneur français ;
Jacques Essel (1920-2004), militant libertaire et écologiste français.

Toponymie
Essel, municipalité de Basse-Saxe en Allemagne.
 Essel (Cameroun)

Homonymie de patronyme